Ива́н Па́влович Лазаре́вич (, Могилёв — , Санкт-Петербург) — русский акушер-гинеколог, доктор медицины, заслуженный профессор, тайный советник.

Биография 
После окончания Могилёвской гимназии, в 1846 году поступил на камеральное отделение Санкт-Петербургского университета, но проучившись четыре месяца оставил учёбу из-за семейных обстоятельств. В 1848 году поступил в киевский университет, медицинский факультет которого окончил лекарем в 1853 году и был оставлен ассистентом акушерской клиники; в то же время работал в качестве старшего врача в кадетском корпусе, где также преподавал ботанику. В 1856 году был назначен помощником (заместителем) директора акушерской клиники.

В 1857 году он защитил докторскую  диссертацию «De pelvis feminae metiendae rationibus» и с 1858 года состоял приват-доцентом, а с 1859 года — доцентом.

С августа 1862 по 1890 годы И. П. Лазаревич — ординарный профессор Харьковского университета по акушерским, женским и детским болезням. По его инициативе в 1869 году в Харькове был учреждён повивальный институт, который занимался подготовкой среднего медицинского персонала для Харькова и южных районов России.

С 15 ноября 1886 года состоял членом Совета министра народного просвещения (одновременно был непременным членом медицинского совета министерства внутренних дел от министерства народного просвещения); 1 января 1893 года был произведён в чин тайного советника. Был награждён орденами Св. Анны 1-й ст. (01.01.1896), Св. Станислава 1-й ст., Св. Владимира  3-й ст., медалью «В память царствования императора Александра III».

И. П. Лазаревич — автор более 70 работ на русском, немецком, французском и английском языках и двухтомного учебника «Курс акушерства» (СПб., 1892); являлся членом многих научных обществ в России, а также акушерского общества в Лондоне (1866) и гинекологического общества в Бостоне (1877).

Он был известен как изобретатель многочисленных акушерских инструментов (брефотом, крючок для извлечения плода, маточный зонд и др.), из которых щипцы Лазеревича благодаря своему оригинальному устройству и удобству использования, приобрели широкую известность.  За свои инструменты и атлас гинекологических и акушерских инструментов он был награжден в 1873 году золотой медалью на выставке в Лондоне.

Умер  года в Санкт-Петербурге. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

После его смерти был напечатан «Каталог старинных картин коллекции заслуженного профессора, тайного советника Ивана Павловича Лазаревича» (Варшава: Акц. общество С. Оргельбранда сыновей, 1902. — 107 с.)

Примечания

Источники 
 
 Кирющенков А. П. Лазаревич Иван Павлович // Большая Медицинская Энциклопедия (БМЭ), под редакцией Петровского Б.В., 3-е издание. Т. 2.

Медики Российской империи
Медики по алфавиту
Медики XIX века
Медики XX века
Акушеры по алфавиту
Акушеры Российской империи
Выпускники Могилёвской гимназии
Тайные советники
Похороненные на Новодевичьем кладбище (Санкт-Петербург)